Molekulska formula -{C8H18N2O4S}- se može odnositi na:

 Burgesov reagens
 HEPES